Fulštejn může znamenat:

 hrad Fulštejn – hrad na Osoblažsku v okrese Bruntál
 Bohušov – obec na Osoblažsku, která se až do roku 1950 jmenovala Fulštejn